Ян Ивар «Мини» Якобсен (; родился 8 ноября 1965 года в Гравдале) — норвежский футболист, игравший на позиции нападающего.

Карьера

Клубная 
Воспитанник школ клубов «Юнкерен» и «Гранд Будё», начал профессиональную карьеру в последнем клубе в 1984 году, где отыграл 4 года. Вскоре перебрался в «Русенборг» из Тронхейма, где и раскрыл свои таланты игрока, завоевав в первом же сезоне титул чемпиона страны. В 1990 году был продан в клуб «Янг Бойз» из Швейцарии, позднее играл в немецком «Дуйсбурге» и бельгийском «Льерсе». В 1994 году вернулся в «Русенборг», где и завершил карьеру.

В сборной 
В сборной провёл 65 игр и забил 11 голов, сыграл на двух чемпионатах мира.

Достижения 
Чемпион Норвегии: 1988, 1990, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999
 Победитель Кубка Норвегии: 1988, 1990, 1995, 1999

После карьеры игрока 
В настоящий момент Мини Якобсен работает на телевидении, комментируя футбольные матчи на телеканале TV2.

Ссылки 
 Официальный сайт футболиста 

Футболисты Норвегии
Игроки сборной Норвегии по футболу
Игроки ФК «Будё-Глимт»
Игроки ФК «Русенборг»
Игроки ФК «Льерс»
Игроки ФК «Янг Бойз»
Игроки ФК «Дуйсбург»